Antonín Bečvář (1901-1965), un astronome tchèque.
 Bečvář, cratère lunaire